Флаги сельских поселений России:
 Флаг Раздольненского сельского поселения (Кореновский район) — Краснодарский край.
 Флаг Раздольненского сельского поселения (Кущёвский район) — Краснодарский край.
 Флаг Раздольненского сельского поселения (Приморский край)